L'Oceania Club Championship 2001 si tenne nel gennaio 2001 a Port Moresby in Papua Nuova Guinea.

Terza edizione della massima competizione calcistica per club dell'Oceania. Per la terza volta di fila, vinse una squadra australiana.

Partecipanti

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B 

Nota: Il comitato disciplinare OFC ha punito il PanSa che aveva schierato nelle prime due partite alcuni giocatori non registrati secondo le regole di trasferimento internazionali assegnando la vittoria a tavolino alle squadre avversarie. Il PanSa perse poi 2-0 a tavolino il terzo match perché non si presentò in campo e poi si ritirò dalla competizione.

Semifinali

Finale 3º-4º posto

Finale 

Calcio nel 2001
OFC Champions League